Kremlin Cup ist der Name folgender Sportveranstaltungen in Moskau:

 ATP Moskau, Herren-Tennisturnier
 WTA Moskau, Damen-Tennisturnier
 Kremlin Cup (10-Ball), 10-Ball-Poolbillardturnier
 Kremlin Cup (Russisches Billard), Billardturnier im Russischen Billard